Козинцов (Козинцев) — еврейская фамилия; имеет женскую форму Козинцова.

 Козинцов, Борис Саулович (1916—2011) — советский и российский радиотехник.
 Козинцов, Григорий Михайлович (Козинцев; 1905—1973) — советский режиссёр кино и театра, народный артист СССР, сын М. И. Козинцова.
 Козинцова, Любовь Михайловна (1899—1970) — советский живописец и график, сестра Г. М. Козинцова.
 Козинцов, Моисей Исаакович (1859—1930) — русский медик.
 Козинцова, Марина Соломоновна (1922—?) — тренер и методист по парусному спорту, мастер спорта СССР.